Essa é uma lista de municípios do Pará por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios do Pará por área territorial

Area
Pará